RMM steht für:
 Mali, Kfz-Nationalitätszeichen
 Revue du monde musulman, islamwissenschaftliche Zeitschrift
 Riverside Metropolitan Museum, Museum in Kalifornien
 Richardson Maturity Model, ein Maß zur Bestimmung der "RESTfulness" eines Web-Services, siehe Representational State Transfer #Richardson Maturity Model
 Região Metropolitana de Maceió, brasilianische Metropolregion Maceió
 Região Metropolitana de Manaus, brasilianische Metropolregion Manaus
 Raummeter Rohholz mit Rinde

rmm steht für:
 Romang (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Timorsprachen

Abkürzung